Broniszewo peut désigner, en Pologne :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Broniszewo, un village du powiat de Koło ;
 Broniszewo, un village du powiat de Konin ;
 Broniszewo, un village du powiat de Września.

 dans la voïvodie de Podlachie :
 Broniszewo, un village.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 Broniszewo, un village.